Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Shelby Cannon e Scott Melville che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Danie Visser /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Steve DeVries /  David Macpherson (semifinali)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (secondo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (Campioni)
 Stefan Kruger /  Piet Norval (quarti di finale)
 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1993